Болид може да се отнася за:
 болид – ярък метеор
 болид – прозвище на състезателните коли, използвани във Формула 1
 „Болид“ – френска компания и марка автомобили и мотоциклети